Die 1. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterieverbände

Gebirgs-Divisionen

Fallschirmjäger- und Luftlandeverbände 
  1. Fallschirmjäger-Division (Wehrmacht)
  1st Airborne Division, Zweiter Weltkrieg
  1. Luftlandedivision (Bundeswehr)
  Dai-1 Teishin Shūdan („1. Luftsturmdivision“), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres im Zweiten Weltkrieg

Kavallerie-Verbände

Gepanzerte Verbände

Panzerdivisionen

Sonstige gepanzerte Verbände 
  1. leichte Division, siehe 6. Panzer-Division (Wehrmacht)
  23. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Nederland“ (niederländische Nr. 1)
  28. SS-Freiwilligen-Panzergrenadier-Division „Wallonien“
  1. Panzergrenadier-Division der Bundeswehr, siehe 1. Panzerdivision (Bundeswehr)
  1st Cavalry Division (Vereinigte Staaten)

Verbände der Luftstreitkräfte 
  1 Canadian Air Division, kanadischer Verband,auch 1re Division aérienne du Canada (dt.: 1. Kanadische Luftdivision), Einsatzkommando der kanadischen Luftstreitkräfte.
  1. Flieger-Division (Wehrmacht)
  1. Jagd-Division (Wehrmacht)
  1. Flieger-Ausbildungs-Division (Wehrmacht)
  1. Flieger-Schul-Division (Wehrmacht)
  1. Luftverteidigungsdivision (NVA) der DDR
  1. Luftverteidigungs-, später 1. Luftwaffendivision der Luftwaffe der Bundeswehr, siehe Luftwaffendivision
  1. Luft-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband der Kaiserlich Japanischen Heeresluftstreitkräfte

Sonstige Verbände 
  1. Flak-Division (Wehrmacht)
  1. Flakscheinwerfer-Division (Wehrmacht)
  1. Flak-Division (Japanisches Kaiserreich), Verband des Kaiserlich Japanischen Heeres
  Mechanisierte Division 1

Liste militärischer Divisionen nach Nummern